Le terme Mesplet est un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à :

Personnalités
Fleury Mesplet (Marseille,  - Montréal, ) est un imprimeur québécois d'origine française.

Toponymes
Lac Mesplet, un plan d'eau de Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Parc Fleury-Mesplet, un parc municipal sur le Mont-Royal à Montréal, au Québec, au Canada.
Passe Mesplet, un détroit reliant les lacs Mesplet et Cherrier, dans Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Autres
Prix Fleury-Mesplet, décerné annuellement au Salon du livre de Montréal.